Karl Gerok kan syfta på:

* Karl von Gerok (1815–1890), tysk teolog och lyriker
 Karl Ludwig Gerok (1906–1975), tysk organist och komponist